Liste des principales aires urbaines d'Amérique peut faire référence à :
 la liste des aires urbaines d'Amérique du Nord (Mexique, États-Unis, Canada) ;
 la liste des aires urbaines d’Amérique latine.